Alejandro González Iñárritu (1963-), réalisateur, scénariste et producteur mexicain ;
 Jon Iñarritu García (1979-), homme politique espagnol ;